

Labuissière, section de la commune belge de Merbes-le-Château, située en Région wallonne dans la province de Hainaut

Labuissière, ancienne commune française du Pas-de-Calais,  intégrée à Bruay-la-Buissière depuis 1987

Voir aussi 
 La Buissière, commune française de l'Isère
 Sars-la-Buissière, section de la commune belge de Lobbes située en Région wallonne dans la province de Hainaut

Homonymie de toponyme